

События 
 Апрель — Ираклий перебрался в Пилы (южнее Никомедии) и стал обучать войско. Осень — Армия в Каппадокии. Зима — Армия в Понте.
 Ираклий предпринимает мощное контрнаступление против персов. Захват Малой Азии, Египта и Сирии.
 16 июля — Начало мусульманского летоисчисления.
 Сентябрь — Переселение (Хиджра) основателя мусульманской религии пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Йасриб (Медину). В Медине возникает мусульманская община во главе с Мухаммадом, Абу Бакром и Умаром.

Родились 
Аарон (Аарун) (622 — около 690) — александрийский священник, философ и врач, ставший знаменитым благодаря своей медицинской деятельности.

Скончались 
Сётоку — японский принц, начал распространять буддизм в Японии, выдающийся государственный деятель.

См. также